

Film 
 Wrong – film del 2012

Musica 
 Wrong – album dei NoMeansNo del 1989
 Wrong – singolo di Waylon Jennings del 1990
 Wrong – singolo degli Everything but the Girl del 1996
 Wrong – singolo di Kimberley Locke del 2004
 Wrong – singolo dei Depeche Mode del 2009
 Wrong – singolo di Zayn del 2016